Wahrschau steht für
 Wahrschau, Signalstelle in der Schifffahrt
 Wahrschau!, Warnruf in der Schifffahrtssprache, Liste seemännischer Fachwörter (N bis Z) #W
 Wahrschau im Mäuseturm am Rhein
 Wahrschau am Mittelrhein

Siehe auch
 Wahrschauer
 Warschau